

Bułgaria 
 Popska – wieś w obwodzie Gabrowo
 Popska – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo